de grotten van Lascaux
 de gemeente Lascaux